Wild, territori administrat per un wildgravi
 Biografies:
 Ernest Wild, membre de la tripulació de l'expedició Endurance 
 Frank Wild (Skelton, North Yorkshire, 1873 - Klerksdorp, Sud-àfrica, 1939), explorador participant a diverses expedicions a l'Antàrtida 
 Ruth von Wild (Barcelona, 1912-1983), mestra suïssa que va treballar a l'associació Ajuda Suïssa per auxiliar els infants damnificats de la guerra d'Espanya
 Walter Wild o Gualteri Wild, futbolista suís i primer president del Futbol Club Barcelona
 Cinema:
 The Wild, pel·lícula d'animació per ordinador de 2006, dirigida per Steve Williams
 Into the Wild, pel·lícula estatunidenca de Sean Penn, estrenada el 2007 
 Wild (pel·lícula de 2014), pel·lícula estatunidenca de 2014 dirigida per Jean-Marc Vallée
 Miscel·lània: Minnesota Wild, equip d'hoquei sobre gel de la ciutat de Saint Paul (Minnesota, Estats Units)